Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2002 состоялся в городе Куинстаун (Новая Зеландия) с 4 по 10 ноября 2002 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 6 мужских и 5 женских команд (Тайвань выставил только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Республики Корея, победив в финале сборную Австралии; третье место заняла сборная Японии, победившая в матче за 3-е место сборную Новой Зеландии.

В женском турнире чемпионом стала (в 10-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Республики Корея. Третье место заняла сборная Новой Зеландии, победив в малом финале за 3-е место сборную Австралии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2003.

Впервые в чемпионате приняли участие мужская и женская сборные Китая.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

2002
Международные соревнования по кёрлингу в Новой Зеландии
Спорт в Новой Зеландии в 2002 году
Ноябрь 2002 года